

Населені пункти та їхні частини

 Антонево — село в гміні Любень-Куявський Влоцлавського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Антонево — село в гміні Бондково Александровського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Антонево — село в гміні Ґоздово Серпецького повіту Мазовецького воєводства
 Антонево — село в гміні Острув-Мазовецька Островського повіту Мазовецького воєводства
 Антонево — село в гміні Семьонтково Журомінського повіту Мазовецького воєводства
 Антонево — село в гміні Бруси Хойницького повіту Поморського воєводства
 Антонево — село в гміні Любаш Чарнковсько-Тшцянецького повіту Великопольського воєводства
 Антонево — частина села Руда в гміні Роґово Рипінського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Антонево — частина села Нове Домбе в гміні Лабішин Жнінського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Антонево — частина села Кучвали в гміні Хелмжа Торунського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Антонево — частина села Дзіково в гміні Оброво Торунського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Антонево — частина села Зельона в гміні Ойжень Цехановського повіту Мазовецького воєводства
 Антонево — частина села Шклярка-Пшиґодзіцька в гміні Остшешув Остшешовського повіту Великопольського воєводства
 Антонево — колонія в гміні Ґолюб-Добжинь Ґолюбсько-Добжинського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Антонево — осада в гміні Моронґ Острудського повіту Вармінсько-Мазурського воєводства
 Антонево — осада в гміні Мейська Ґурка Равицького повіту Великопольського воєводства
 Антонево — осада в гміні Скокі Вонґровецького повіту Великопольського воєводства
 Антонево — лісова осада в гміні Скокі Вонґровецького повіту Великопольського воєводства

Примітки